The Longest Yard est le titre original de deux films américains :
Plein la gueule de Robert Aldrich sorti en 1974, avec Burt Reynolds dans le rôle principal.
Mi-temps au mitard de Peter Segal sorti en 2005, dont Adam Sandler est le personnage principal. Ce film est une reprise du premier.